Třída může označovat:
 třída (biologie) – jedna ze základních taxonomických kategorií klasifikace organismů v biologii
 třída (fytocenologie) –  nejvyšší hlavní úroveň fytocenologických jednotek
 třída (mluvnice) – jedna z mluvnických kategorií
 sociální třída (společenská třída) – sociální skupina v sociologii a ekononomii
 třída automobilů – další uvádí :kategorie:Třídy automobilů
 střední třída
 vyšší střední třída
 nižší střední třída
 Van třída
 cestovní třída – označení úrovně standardů veřejné přepravy osob (letecké, lodní, železniční), v železniční přepravě označována jako vozová třída
 školní třída – organizační jednotka žactva ve škole, přeneseně též učebna náležející jisté třídě
 třída (matematika) – kolekce objektů, rozšíření pojmu množina v matematické teorii množin 
 třída (programování) – základní konstrukční prvek programu v objektově orientovaném programování
 třída norem – skupina technických norem ČSN začínající stejným dvojčíslím šesticiferného třídicího znaku (např. ČSN 01 8001)
 třída pozemní komunikace, viz článek Kategorie pozemních komunikací (v Česku se tímto slovem označují silnice I.–III. třídy, místní komunikace I.–IV. třídy a lesní cesty třídy 1L–4L) 
 třída (ulice) – významná hlavní ulice, bulvár – označení obvyklé v urbanistice a názvosloví veřejných prostranství zejména do poloviny 20. století
 lodní třída — skupina lodí postavená na základě jednoho projektu, konstrukční třída lodí; nezaměňovat s cestovní třídou v lodní přepravě osob
 Třída (film) – film estonského režiséra Ilmara Raaga
 třídy oceli – určují vlastnosti a jakost oceli
 třídy IP adres

Související články 
 typ, druh, varianta, verze - podobný význam
 klasifikace
 kategorizace
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Třída“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Třída“

Externí odkazy